Боровна — топоним.

Россия 
 Боровна (приток Протвы)
 Боровна (впадает в озеро Перетно)
 Боровна — деревня, Белёвский район, Тульская область.